Ел Катрин има више значења:

 Ел Катрин (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Катрин (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Катрин (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику